Die österreichische Schachstaatsliga A 1995/96 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Merkur Graz

SC Margareten

SC Inter Salzburg

SK Hohenems

SK Fürstenfeld

SG ASK/KSV Klagenfurt

SC Traun 67

SC Fischer Wien

1. Wiener Neustädter SV

ESV Austria Graz

SK VÖEST Linz

SK Austria Wien

Anmerkung 
 Der Wettkampf zwischen dem SC Fischer Wien und dem SC Margareten Winterthur endete 4:2 für Margareten Winterthur, wegen des Einsatzes dreier Ausländer wurden diesem allerdings 1,5 Punkte abgezogen, so dass der Wettkampf mit 3,5:2,5 für den SC Fischer Wien gewertet wurde. In den Einzelbilanzen werden jedoch die tatsächlich erspielten Ergebnisse (ohne den Punktabzug) berücksichtigt.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der Staatsliga A auf chess-results.com
 Partien der Staatsliga A 1995/96 bei 365chess.com (englisch)
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde in Schachsport 4/14, Seite 2f. (PDF-Datei; 861 kB)
 Ergebnisse der 3. bis 5. Runde in Schachsport 11/14, Seite 3f. (PDF-Datei; 1,7 MB)
 Ergebnisse der 6. bis 8. Runde in Schachsport 15/14, Seite 2f. (PDF-Datei; 1,1 MB)
 Ergebnisse der 9. bis 11. Runde in Schachsport 21/14, Seite 4f. (PDF-Datei; 1,5 MB)

Einzelnachweise 

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 1995
Schach 1996